Hamarkameratene (Ham-Kam) é um clube de futebol da Noruega fundado em 10 de agosto de 1918 com o antigo nome Freidig. A sede se localiza na cidade de Hamar.

Ligações externas 
 Site oficial
 BriskebyBanden (Esporte clube)

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1918